Kršćanstvo je najbrojnija vjerska zajednica u Austriji.

Povijest
Austrija je tradicijski rimokatolička zemlja. Širenje protestantizma dotaklo se i Austrije, ali nije ugrozilo dominaciju rimokatoličanstva.

Galerija

Izvori